Cette page dresse la liste des résultats des élections présidentielles américaines dans l'Illinois.

Analyses 

L'Illinois a commencé à voter aux élections présidentielles américaines en 1820, deux ans après l'incorporation de l’État au sein de l'union.

En 1820, le président des États-Unis a été élu par l'assemblée générale de l'Illinois. De 1824 à maintenant ce sont les citoyens qui ont élu les présidents de manière indirecte. Toutefois pendant de nombreuses années beaucoup de citoyens n'ont pu participer à ces élections, à commencer par les femmes et les afro-américains.

Les présidents Abraham Lincoln (né dans le Kentucky), Ulysses Grant (né dans l'Ohio) et Barack Obama (né à Hawaï) sont originaires de l'Illinois. Ronald Reagan est le seul président américain né dans l'Illinois mais il a fait sa carrière politique en Californie.

Sur les 48 élections présidentielles organisées dans l'Illinois, les républicains se sont imposés 24 fois et les démocrates 21 fois.

D'abord acquis aux démocrates jusqu'en 1856, l'Illinois bascule chez les républicains en 1860 avec l’élection d'Abraham Lincoln, cette suprématie républicaine se poursuivra jusqu'en 1928, mise à part deux parenthèses démocrates (1892 et 1912). Après quatre victoires de Franklin Roosevelt l’État devient très convoiter en 1948. Les républicains s'imposent ensuite largement avec Dwight Eisenhower en 1952 en 1956, pourtant opposé au gouverneur de l'Illinois Adlai Stevenson. L’État redevient un swing state en 1960, 1968, 1976 et en 1988. George H. W. Bush est le dernier républicain à avoir remporté l'Illinois.

Depuis 1992, l'Illinois est acquis aux démocrates. En 2008, Barack Obama sénateur fédéral de l'Illinois a obtenu le plus grand nombre de suffrages jamais obtenu dans l'Illinois aux élections présidentielles américaines (3,419,348 voix).

Résultats

Articles connexes 
 Politique de l'Illinois
 Élection présidentielle américaine